Алексей Иванович Попов (род. 17 июня 1987 года) — российский легкоатлет, специализируется на беге на длинные дистанции.

Карьера 
Тренируется в Воронеже под руководством Владимира Манойлина. Действующий рекордсмен Воронежской области на дистанциях в 1000, 1500, 2000 и 3000 метров.

Ссылки 
 Алексей Попов
 

Бегуны на длинные дистанции России
Чемпионы России по лёгкой атлетике